

Боже — село в гміні Стромець Білобжезького повіту Мазовецького воєводства
 Боже — село в гміні Мронгово Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Боже () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу
 Боже () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона
 Боже () - муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Приморська Шаранта
 Боже () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара